Чемпионат Европы по футболу 1996 среди юношей до 18 лет — 45-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 23 по 30 июля 1996 года во Франции и Люксембурге. Французы в 3-й раз в своей истории стали чемпионами. Также данный турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1997.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу во Франции
Международные соревнования по футболу в Люксембурге
Футбол в Европе в 1996 году
Июль 1996 года
футбол
Чемпионаты Европы во Франции
Чемпионаты Европы в Люксембурге